Нисса́н:
 Nissan Motor — японская автомобилестроительная компания.
 Ни́ссан — река в Швеции.
 Ниссан — остров в Тихом океане.
 «Ниссан» — стадион в городе Иокогаме, Япония.
 «Ниссан-стэдиум» — стадион, в Нашвилле, штат Теннесси, США.

См. также 
 Нисан — месяц еврейского календаря.